Королевский скандал

 Королевский скандал — американский фильм 1945 года.
 Королевский скандал — канадский телефильм 2001 года.